Beauvryé ist der Familienname folgender Personen:

 Leonhard von Beauvryé (1690–1750), preußischer Generalmajor
 Christian von Beauvryé (c1728–1804), preußischer Offizier und Ritter des Ordens Pour le Mérite
 Philipp Lambert von Beauvryé († nach 1796), preußischer Oberst

Siehe auch:

 Palais Beauvryé